Адриан ван дер Верфф (, 21 января 1659, Кралинген-Амбахт, ныне Роттердам — 12 ноября 1722, Роттердам) — голландский художник; старший брат Питера ван дер Верффа.

Жизнь и творчество 
В 1669—1670 учился рисованию у К. Пиколе, в 1671—1676 — у Эглона ван дер Нера. После завершения образования жил и работал в Роттердаме. В 1696 году его посетил курфюрст Пфальца Иоганн Вильгельм и заказал два полотна: свой портрет и тему «Соломоново решение», по исполнении которых назначил мастера своим придворным художником и в 1703 году возвёл в рыцарское звание. Позднее А. ван дер Верфф жил попеременно в Дюссельдорфе и в Роттердаме, где и скончался в 1722 году.

Главными темами произведений художника были библейская и древняя история, античная мифология, бытовые сценки, пасторали и миниатюры, отличавшиеся крайне тщательным и аккуратным исполнением. Полотна ван дер Верффа высоко ценились современниками как за совершенное исполнение рисунка человеческого (женского) тела, так и за совершенное владение искусством передачи его цвета — от слоновой кости до блестяще-фарфорового оттенка кожи. Картины мастера охотно приобретались многими европейскими дворами. 16 из них хранится ныне в мюнхенской Старой Пинакотеке, 12 — в Дрезденской галерее. Кроме того, работы ван дер Верффа можно увидеть в крупнейших музеях Санкт-Петербурга (Эрмитаж), Берлина, Парижа, Лондона, Амстердама, Роттердама, Дюссельдорфа, Бонна, Энсхеде и других городов.

Литература 
 А. Плюшар. Энциклопедический лексикон, том 8. — Типография А. Плюшара; С.-П., 1837 — с. 224 (Вандерверфъ, Адріанъ).
 Helge Siefert: Zum Ruhme des Helden. Historien- und Genremalerei des 17. und 18. Jahrhunderts. — München, 1993.

Галерея 

Художники Нидерландов
Художники-портретисты Нидерландов
Придворные художники